

Carriera
Ha esordito in massima serie svizzera nella stagione 2006-2007 in -Aarau (3-0), entrando al 79' in sostituzione di Djamel Mesbah. Müller è entrato nuovamente in campo il 1º aprile 2007 nella gara FC Sion  - FC Aarau, sostituendo al'82º Vahe Tadevosyan.

Note

Collegamenti esterni